Degrowth  (lub ruch degrowth, postwzrost, idea postwzrostu) – ruch społeczny, polityczny i ekonomiczny oparty na ekonomii ekologicznej, ideach antykapitalistycznych i antykonsumpcjonistycznych.

Głównym postulatem w ramach ruchu degrowth jest redukcja produkcji i konsumpcji. Analizując powiązania między wzrostem gospodarczym, zniszczeniem środowiska oraz kwestiami związanymi z nierównościami społecznymi, przedstawiciele nurtu argumentują, że model rozwoju światowej gospodarki oparty na nieograniczonym wzroście gospodarczym prowadzi do degradacji środowiska naturalnego, a także tworzy ogromne nierówności między bogatymi i biednymi - zarówno na poziomie państw, jak i w ramach poszczególnych społeczeństw. Zwolennicy degrowth opowiadają się za stworzeniem modelu socjo-ekonomicznego, którego podstawą nie jest wzrost gospodarczy i jednocześnie w ramach, którego zmniejszenie konsumpcji prowadzi do rzeczywistego wzrostu jakości życia i dobrostanu.

Określenie w języku francuskim (décroissance) pojawiło się pierwszy raz w latach siedemdziesiątych w ramach dyskusji towarzyszącej raportowi Klubu Rzymskiego "Granice wzrostu". Na początku XXI wieku pojawiło się jako postulat aktywistów we Francji, Włoszech i Katalonii. Angielskie określenie zostało przyjęte w trakcie pierwszej konferencji dotyczącej degrowth w Paryżu w 2008 roku.

Degrowth zalicza się do szerszego nurtu zajmującego się poszukiwaniem alternatywnych wizji i modeli rozwojowych, do których zaliczyć można również buen vivir (lub sumak kawsay czy suma qamaña) w Ameryce Południowej, ubuntu z Afryki Południowej czy swaraj w Indiach.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 

Ruchy społeczne
Ekonomia ekologiczna
Ekonomia rozwoju